Pulo U (Tanah Luas), een plaats in Indonesië
Pulo U (Jangka), een plaats in Indonesië
Pulo U (Meureudu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing